San Torcuato hace referencia a varios artículos:

Topónimos españoles
 San Torcuato, municipio de La Rioja
 Santorcaz, municipio de la Comunidad de Madrid.

Personas
 Torcuato de Acci, varón apostólico, obispo de Acci (Guadix) en el siglo I;
 Torcuato del Tricastin, obispo de Saint-Paul-Trois-Châteaux en el siglo IV;
 Torcuato de Ampurias, obispo legendario de Ampurias, surgido tal vez por desdoblamiento del anterior.